Кам'янська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Кам'янська волость — Новомосковського повіту Катеринославської губернії;
 Кам'янська волость — Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії;
 Кам'янська волость — Чигиринського повіту Київської губернії;
 Кам'янська волость — Полтавського повіту Полтавської губернії;
 Кам'янська волость — Ольгопільського повіту Подольської губернії;
 Кам'янська волость — Куп'янського повіту Харківської губернії;
 Кам'янська волость — Старобільського повіту Харківської губернії;
 Кам'янська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії;
 Кам'янська волость — Херсонського повіту Херсонської губернії.

Див. також 
 Кам'янсько-Слобідська волость — Новгород-Сіверського повіту Чернігівської губернії.